Дом Отдыха, вариант написания Дом отдыха — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области России. Входит в состав Калачёвского городского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 20 января 2005 года № 994-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Калачёвского района и муниципальных образований в его составе», посёлок вошёл в состав образованного Пятиизбянского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-западной части региона, в степной зоне, в пределах Ергенинской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, в излучине Дона, неподалеку от Цимлянского водохранилища.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 109 человек мужчин — 53, женщин — 56 (48,6 и 51,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 83 % из общей численности населения в 159 чел..

Инфраструктура 
Развит туризм

Транспорт 
Расположен на автодороге межмуниципального значения «Клетская — п. Дом Отдыха» (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-24).

Остановка «Дом отдыха». Автобусный маршрут 108 (по состоянию на 2018 г.).

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Калачёвского района
Населённые пункты на реке Дон